Halldén ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Elis Halldén (1906–1982), schwedischer Fußballfunktionär
 Sören Halldén (1923–2010), schwedischer Philosoph